Rosa 'Sommermorgen' — сорт Современных садовых роз () класса Шрабы (), группа Почвопокровные шрабы, серия «County».

Биологическое описание 
Высота куста до 60—70 см, ширина 120—150 см. Шипов мало.

Листва мелкая, тёмная, блестящая. Листочков от 5 до 7.

Цветки 5—6 см в диаметре, махровые, светло-розового цвета. Появляются в кистях по 4—15 штук.

Пыльники золотисто-жёлтые.

Лепестки волнистые по краю, в количестве 17—25.

Аромат мягкий.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Сорт может быть использован как бордюрное растение, для выращивания в контейнерах и для срезки.

Устойчивость к болезням средняя, по другим данным — высокая.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Sommermorgen ®' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Sommermorgen